Eliteserien – massima divisione professionistica del campionato norvegese di calcio
 Eliteserien – massima serie del campionato norvegese di pallavolo femminile
 Eliteserien – massima serie del campionato norvegese di pallavolo maschile